Gießwein bzw. Giesswein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gießwein auch Sándor Giesswein (1856–1923), ungarischer Prälat, Politiker und Fachschriftsteller
 Max Gießwein (1864–1937), deutscher Opernsänger (Tenor)